A competição de judô' até 44 kg feminino nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014 'foi disputada a 17 de Agostode 2014 Ginásio de Longjiang em Nanquim, China. Melisa Cakmakli da Turquia foi medalha de Ouro, a azeri Leyla Aliyeva conquistou a Prata e o Bronze foi repartido entre a russa Anastasya Turcheva e a japonesa Honoka Yamauchi.

Resultados das finais

Finais

Disputa pelo Bronze 
Nota 1: Participam na luta pelo Bronze os derrotados das semifinais, a vencedora da repescagem dos quartos-de-final e a outra derrotada dos quartos-de-final(ver abaixo).

Nota 2: Não é possível estabelecer um "emparelhamento" devido, pois há apenas três duelos dos quartos-de-final "regulares".

Referências 

Eventos de judô nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014
Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2014